Phronimoidea är en överfamilj av kräftdjur. Phronimoidea ingår i ordningen märlkräftor, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Phronimoidea 67 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Phronimoidea